Don't Look Now (boek) - een novelle van Daphne du Maurier
 Don't Look Now (film) - een film gebaseerd op dit boek